Регина Оя (; 31 января 1996 года, Таллин, Эстония) — эстонская биатлонистка. Призер этапа Кубка мира по биатлону.

Карьера 
На Кубка мира по биатлону дебютировала в сезоне 2015/16 на в эстафете этапе в немецком Рупольдинге. В сезоне 2018/19 Оя набрала свои первые кубковые очки, заняв 38-е место в гонке преследования на этапе в итальянской Антерсельве.

26 января 2020 года в словенской Поклюке биатлонистка в паре с Рене Захна впервые в карьере стала призером этапа Кубка мира по биатлону в смешанной эстафете. Таким образом Оя стала первой эстонкой, поднявшейся на подиум Кубка мира. Ранее этот дуэт в 2017 году занимал четвертое место в рамках Чемпионата Европы в Валь-Риданне.

Семья 
Отец Регины Кристиян Оя (род. 1968) — бывший эстонский биатлонист, занимающий пост рейс-директора IBU.

Результаты

Кубок мира

Участие в Чемпионатах мира

Участие в Олимпийских играх

Примечания 

Биатлонисты Эстонии
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2022 года